Science Tower steht für:

 Science Tower (Graz), Hochhaus in Graz, Österreich
 Kista Science Tower, Hochhaus in Stockholm, Schweden